Ву́лиця Уши́нського — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Вулиця Ушинського — вулиця у місті Абакан.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Волгоград.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Воронеж.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Липецьк.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Перм.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Санкт-Петербург.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Тула.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Уфа.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Ярославль.

Вулиця Ушинського — вулиця у місті Антрацит.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Глухів.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Горлівка.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Керч.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Ушинського — вулиця у смт Козова.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Кременчук.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Ушинського — вулиця у Гірницькому району міста Макіївка.
 Вулиця Ушинського — вулиця у Радянському району міста Макіївка.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Нікополь.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Новгород-Сіверський.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Олександрія.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Павлоград.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Сімферополь.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Сніжне.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Хрустальний.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Чернігів.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Шахтарськ.
 Вулиця Ушинського — вулиця у місті Шостка.

Колишні назви:
 Вулиця Ушинського — колишня назва вулиці Софії Русової у місті Рівне.
 Вулиця Ушинського — колишня назва вулиці Р.Дульнєва у місті Шпола.

Див. також 
 Провулок Ушинського

|